Angela Lindvall – supermodella e attrice statunitense
 Audrey Lindvall – modella statunitense
 Jan Lindvall – ex fondista norvegese